Die russische Klavierschule oder russische Pianistenschule ist eine sich im 19. Jahrhundert entwickelnde russische Tradition der Kunst des Klavierspiels, die sich von ihren ersten Anfängen zu Beginn des Jahrhunderts bis zu ihren ersten Triumphen mit dem Erscheinen der ersten Konservatorien in Sankt Petersburg und Moskau und ihrer Gründer entwickelte, der Brüder Rubinstein (Anton und Nikolai Rubinstein). Die ‚Stammbäume‘ der Schüler von Theodor Leschetizky und Nikolai Rubinstein geben Aufschluss über ihre musikalische Abstammung.

Vertreter 

Namen von russischen Pianisten wie Sergei Rachmaninow, Vladimir Horowitz, Swjatoslaw Richter, Emil Gilels, Wladimir Aschkenasi, Alexander Goldenweiser, Samuil Feinberg, Tatjana Nikolajewa, Jewgeni Kissin, Michail Pletnjow und Daniil Trifonow verdeutlichen deren beeindruckende Interpretationskunst im 20. und 21. Jahrhundert.

In der Sowjetunion standen in den 1920er Jahren Persönlichkeiten wie Alexander Glasunow, Boleslaw Jaworski, Nikolai Mjaskowski, Heinrich Neuhaus und Leonid Nikolajew am Anfang dieses Ausbildungssystems.

Inhalte 

Eine unter dem deutschen Titel Die Russische Klavierschule im Verlag Hans Sikorski in Hamburg veröffentlichte Klavierschule (2 Bände, mit ergänzendem weiterführenden Spielband) von Alexander Nikolajew (1903–1980) steht in der Tradition dieser Schule. Eine Art Dienstgeheimnis darin wird in den Methodischen Hinweisen vorangestellt, mit einem Zitat des bedeutenden Pianisten und Klavierpädagogen Heinrich Neuhaus (1888–1964; ein bedeutender russischer Pianist, Musikpädagoge und Verfassers eines Klassikers der Klavierpädagogik, der Lehrer von Swjatoslaw Richter, Anatoli Wedernikow und Emil Gilels), der die Aufgabe des Anfängerunterrichts so formulierte:

Josef Lhévinne widmet in seinem Basic Principles in Pianoforte Playing ein langes Kapitel dem Geheimnis eines schönen Tons, in dem er erklärt, wie ein „klingender, singender“ Ton erreicht werden soll:

Er betont auch die Rolle, die das freie Handgelenk und der freie Arm bei der Erzeugung eines guten Tons spielen:

Der russisch-tatarische Pianist Rustem Hayroudinoff weist darauf hin, dass diese letzte Passage von besonderem Interesse sei, da sie bezeuge, dass Horowitz’ berühmte Technik des flachen Fingers mit tiefem Handgelenk keine bloße Kuriosität war, sondern ein integraler Bestandteil eben dieser Tradition, die er bei der Verfolgung seines Ideals eines singenden Tons auf die Spitze trieb.

Der polnische Pianist Józef Hofmann (1876–1957) studierte bei Moritz Moszkowskiund Eugen d’Albert, und er war einer der wenigen Privatschüler Anton Rubinsteins in Dresden. In seinem Buch Piano Playing: A Little Book of Simple Suggestions (Klavierspiel. Ein kleines Buch mit einfachen Vorschlägen) berichtete er im letzten Kapitel, wie Rubinstein ihn das Spiel lehrte (How Rubinstein taught me to play).

Obwohl beispielsweise über den irischen Komponisten und „Schöpfer des Nocturnes“ John Field (1782–1837) in Russland wenig bekannt ist, hat er zweifellos einen wesentlichen Beitrag zu Konzerten und Unterricht sowie zur Entwicklung der russischen Klavierschule geleistet.

Von Alain Lompech wurden die Fragen aufgeworfen, ob es die russische Klavierschule schon gab, bevor sie benannt wurde, und ob sie erst durch die Namensgebung existent wurde.

Siehe auch 
 Liste klassischer Pianisten (Abschnitt: „Russische Schule“, insb. Moskauer Konservatorium)

Literatur 
 Heinrich G. Neuhaus: Die Kunst des Klavierspiels: Musikverlage Hans Gerig, 1967 (Ob iskusstwe fortepiannoi igry; dt.)
 Josef Lhévinne: Basic Principles in Pianoforte Playing. Dover Publications, New York 1972, ISBN 0-486-22820-7 (Repr. d. Ausg. Philadelphia, Penn. 1924)
 Josef Hofmann: Piano Playing: A Little Book of Simple Suggestions. NY, 1908 (u. a.*)
 Irena Kofman: The history of the Russian piano school: individuals and traditions. Ann Arbor, MI : UMI Dissertation Services, 2003, ©2001 worldcat.org
 Christopher Barnes (Hrsg.): Russian Piano School: Russian Pianists and Moscow Conservatoire Professors on the Art of the Piano. Kahn & Averill, London 2007 (worldcat.org – mit Inhaltsübersicht)
 Die Russische Klavierschule, Band I. Hans Sikorski, Hamburg 1999, ISBN 3-920880-68-4, Zusammenstellung und Redaktion der deutschen Ausgabe: Julia Suslin
 Die Russische Klavierschule, Band II. Hans Sikorski, Hamburg 2001, ISBN 3-920880-69-2.
 Die Russische Klavierschule, Ergänzender Spielband. Hans Sikorski, Hamburg 2009, Zusammenstellung und Redaktion: Julia Suslin

Weblinks 
 What is the Russian Piano School? (Rustem Hayroudinoff)
 The history of the Russian piano school: Individuals and traditions (Abstract) (Irena Kofman)
 À la recherche de l’école russe (Alain Lompech)
 „Russische Schule kommt nicht aus den Wäldern“ – Axel Brüggemann (über Mikhail Pletnev)
 «Русская фортепианная школа сиротеет с каждым днем» - Ольга Завьялова, Виктория Иванова, “Известия” (zum Tod von Wera Gornostajewa)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Klaviermusik
Musik (Russland)
Musikgeschichte
Pädagogik
19. Jahrhundert
20. Jahrhundert
21. Jahrhundert